Джордж Ливингстон «Лейф» Ширас (; родился 21 августа 1959 года в Норуолке, США) — американский теннисист и телекомментатор; полуфиналист одного турнира Большого шлема в миксте (US Open-1985).

Общая информация 
Лейф женат; у него и его супруги Марии есть двое детей — сыновья Эмметт (род.1990) и Остин.

Теннисная карьера 

Игровая карьера
Ширас провёл весьма типичную для большинства американских теннисистов своего времени игровую карьеру: в конце 1970-х он несколько лет учился в Принстонском университете, параллельно играя за него в теннисной лиге NCAA, где зарекомендовал себя хорошим игроком среднего уровня. После окончания учёбы Лейф попробовал себя в протуре и сравнительно быстро добился локальных успехов, войдя и закрепившись в первой сотне одиночного рейтинга. На этом уровне он регулярно играл на турнирах элитной серии Гран-при и турниров Большого шлема, но был далёк от борьбы с тогдашними лидерами рейтинга, лишь изредка играя с ним на равных. Его самый стабильный одиночный сезон в протуре пришёлся на рубеж 1983 и 1984 годов, когда американец взобрался на 31-ю строчку классификации, а также единственный раз за карьеру добрался до финала соревнования Гран-при: на травяном соревновании в Лондоне, где в первом круге он переиграл тогдашнего лидера рейтинга Ивана Лендла, а в финале уступил второй ракетке мира Джону Макинрою. На соревнования на быстрых кортах приходятся и его главные успехи на турнирах Большого шлема: на закате своей карьеры — в 1989 году, на Уимблдонском турнире, он в первый и последний раз пробился в четвёртый раунд на соревнованиях подобного уровня. Небезуспешна была и парная карьера американца: в мужском парном рейтинге он смог войти в Top60, добившись нескольких полуфиналов на соревнованиях Гран-при; а в соревнованиях среди смешанных пар на его счету и вовсе значится один полуфинал турнира Большого шлема: на US Open-1985, где Лейф и Кэти Хорват уступили только будущим победителям: Мартине Навратиловой и Хайнцу Гюнтхардту. В начале 1990-х годов результаты Шираса заметно упали, и по окончании сезона-1991 американец завершил активную игровую карьеру, правда потом ещё несколько раз брал ракетку в руки на выставочных соревнованиях, а в конце 1990-х даже сыграл в квалификации «фьючерса» рядом со своим местом тогдашнего проживания.

Последующая деятельность
Завершив свою игровую карьеру, Лейф оказался весьма востребован на телевидении в качестве ведущего и спортивного комментатора, вскоре став одним из лиц теннисного вещания на ряде крупных англоязычных каналов. В 2003 году, с организацией в США профильного теннисного канала, Ширас стал членом его комментаторской бригады, наряду с другими бывшими игроками.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров Гран-при и ATP в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты США
Теннисные комментаторы